

Musica 
 David Watts – brano musicale dei Kinks del 1967, dall'album Something Else by the Kinks

Persone 
 David Watts (1951) – politico inglese
 David Watts (1886-1916) – rugbista gallese
 David Watts (1992) – canottiere australiano